Zamarra steht für:

 Zamarra (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien
 Zamarra (Mantel), spanischer bzw. baskischer Mantel aus Schafsfell 

Siehe auch:
 Samarra